varga, foglalkozás
 Varga, régi magyar családnév
 Varga település Baranya megyében